Guerra revolucionaria puede referirse a:
La asociación de los conceptos "guerra" y "revolución"
Las guerras civiles, o de independencia, o de liberación, en las que al menos uno de los bandos es denominado "ejército revolucionario".
Revolución holandesa o "guerra de los ochenta años" (1568-1648)
Revolución inglesa (1642-1689, con varios periodos de guerra civil)
Guerra de independencia de los Estados Unidos (las fuentes la denominan Revolutionary war en inglés, al igual que denominan American revolution a la revolución de las Trece Colonias)
Guerras revolucionarias francesas (1799-1801, simultánea a la revolución francesa, con varios periodos de guerra civil y de guerra internacional)
Revolución mexicana (desde 1910, con varios periodos de guerra civil)
Guerra civil rusa (1917-1922, simultánea a la revolución rusa)
Guerra civil china (1927-1950, teorizada por Mao como una guerra revolucionaria agraria y como una guerra popular)
Revolución social española (1936-1939, simultánea a la guerra civil española)
Revolución cubana (1953-1959)
Guerra de independencia de Argelia (1954-1962)

Referencias